Skiva kan avse:

 Spånskiva – sågspån blandat med lim och pressat till skivor
 Grammofonskiva – en typ av fonogram där ljud lagras på en cirkulär skiva
 Julskiva – ett fonogram med julsånger
 Vinylskiva – en grammofonskiva av vinylplast
 Cd-skiva – ett optiskt lagringsmedium för blanad annat fonogram
 Dvd-skiva – ett digitalt optiskt lagringsmedium
 Skivminne – en anordning för lagring av information som används i datorer
 Skiva – ett äldre svenskt ord för fest
 Studentskiva – en typ av fest för gymnasieelever
 Kräftskiva – en traditionell svensk fest i samband med kräftfiskesäsongen
 Nummerskiva eller fingerskiva – en enhet för att välja nummer på en äldre typ av telefon

Se även
 Lista över optiska lagringsformat på skiva